Мише́ль Жери́ (; 23 января 1934, , департамент Дордонь, Франция — 9 января 2015, Везон-ла-Ромен, департамент Воклюз, Франция) — французский писатель.

Биография 
Родился в бедной крестьянской семье. Первый роман «К звёздам судьбы» написал в 17 лет — это был научно-фантастический роман, хотя фантастика в то время была практически неизвестной во Франции. Однако, это произведение было опубликовано только через девять лет, в 1960 году под псевдонимом Альбер Игон. В том же 1960 году, также под псевдонимом вышел роман «Машина власти», получивший премию имени Жюля Верна. А до этого, в 1957 году под настоящим именем вышел в свет реалистический роман о крестьянской жизни «Улыбающийся дьявол». Однако, после этого первого литературного опыта Жери на целое десятилетие бросил литературу.

В дальнейшем снова взялся за перо и опубликовал в 1973 году фантастический роман «Неопределённое время», который сразу же завоевал главную французскую научно-фантастическую «Большую премию Воображения». Вслед за этим, Жери активно работает, выпуская каждый год один — два (а иногда и больше) научно фантастических произведений (некоторые под псевдонимом Альбер Игон). В конце 1980-х временно отходит от научной фантастики, возвращается к реалистической прозе и пишет несколько романов о крестьянской жизни. За четыре десятилетия написал более сорока романов и ста рассказов, и стал одним из самых известных франкоязычных авторов научной фантастики. Его книги получали множество наград, включая главные: премию «Аполло» в 1983 году за роман «Сфера и колесо» и вторая «Большая премия Воображения» в 2011 году за роман «Май мира».

Мишель Жери — один из самых известных научно-фантастических авторов послевоенного поколения, однако на русском языке его книги практически не переводились и не издавались (за исключением нескольких рассказов).

Награды 
 1960 — Премия Жюля Верна (за роман «Машина власти», опубликована под псевдонимом Альбер Игон)
 1974 — Гран-при Воображения за лучший фантастический роман на французском языке (за роман «Неопределённое время»)
 1980 — Премия «Росни Эне» (за роман «Человеческая территория»)
 1981 — Премия «Росни Эне» (за роман «Гигантские глаза»)
 1983 — Премия «Аполло» (за роман «Сфера и колесо»)
 1983 — Премия «Космос 2000» (за роман «Сфера и колесо»)
 1986 — Премия имени Жюлии Верланже (за роман «Игра мира»)
 1988 — Премия «Тер де Франс — ла Монтань» (за роман «Истинный вкус к жизни»)
 1995 — Премия Севенской академии (за роман «Год сертификата»)
 2011 — Гран-при Воображения за лучший фантастический роман на французском языке (за роман «Май мира»)

Библиография 

 1958 Le Diable souriant
 1960 Aux étoiles du destin (под псевдонимом Альбер Игон)
 1960 La Machine du pouvoir (под псевдонимом Альбер Игон)
 1973 Le Temps incertain
 1974 Les Singes du temps
 1976 Soleil chaud, poisson des profondeurs
 1976 Les Animaux de justice
 1977 Le Sablier vert
 1977 L’Empire du peuple (под псевдонимом Альбер Игон, в соавторстве с Пьером Марлсоном
 1977 Le Jour des voies
 1978 Le Monde du Lignus
 1978 Poney-Dragon
 1979 L’Univers-ombre
 1979 Le Territoire humain
 1979 Les Enfants de Mord
 1979 Les Îles de la Lune
 1980 Le Seigneur de l’histoire
 1980 Les Yeux géants
 1980 Les Écumeurs du silence
 1980 Le Sombre Éclat
 1980 La Sainte Espagne programmée
 1981 Les Hommes-processeurs
 1981 La Planète du jugement (Goer 1)
 1981 Cette Terre (les colmateurs 1)
 1981 Le Crêt de Fonbelle. Les gens du mont Pilat (совместно с Клодией и Жозефом Жери)
 1981 Goer-le-renard (Goer 2)
 1982 L’Orbe et la Roue
 1982 Le Vol du serpent (les colmateurs 2)
 1983 Les Tours divines
 1983 Quand le Temps soufflera
 1983 Vers l'âge d’or (Goer 3)
 1983 L'Île bleue (в соавторстве с Жаном-Клодом Гюидичелли)
 1983 Les Louves debout
 1984 L’Anaphase du diable
 1985 Le Jeu du Monde
 1985 Le Dernier Paradis
 1985 Les Survivants du Paradis
 1985 La Marée d’or (Goer 4)
 1985 Les Démons de Jérusalem (les colmateurs 3)
 1986 La Croix et la Lionne
 1988 L’Univers-ombre
 1988 Aux yeux la lune
 1988 Le Vrai Goût de la vie
 1988 Une odeur d’herbe folle
 1991 Les Mondes furieux (под псевдонимом Альбер Игон)
 1991 Le Soir du vent fou
 1992 La Grâce et le venin
 1993 Au cabaret des Oiseaux
 1994 La Source au trésor 1995 L’Année du certif 1995 Le Printemps viendra du ciel 1996 Les Grandes Filles 1998 Le Chat venu du futur (в соавторстве с Дани Жени)
 1998 La Vallée de la Soie 1998 Contes et légendes du Périgord (в соавторстве с Дани Жери и Аленом Дюфорком)
 1999 La Soie et la montagne 2000La Charette au clair de lune 2000 Petite histoire de l’enseignement de la morale à l'école (в соавторстве с Жаном-Даниэлем Балассатом)
 2001 La Classe du brevet 2002 Nounou 2004 Angeline 2005 La petite école dans la montagne 2005 Les Secrets de l'école autrefois 2006 Le jeune amour 2007 Les gens heureux ont une histoire 2007 La Vallée du temps profond 2010 May le monde 2012 La Métairie et le Château 2013Les Îles de la Lune, Les Moutons électriques''

Примечания